Stand per 17 januari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (99401) - || 2002 AX34 || 12 januari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (99402) - || 2002 AT58 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99403) - || 2002 AX58 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99404) - || 2002 AE62 || 11 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99405) - || 2002 AJ62 || 11 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99406) - || 2002 AO64 || 11 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99407) - || 2002 AY64 || 11 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99408) - || 2002 AM69 || 7 januari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99409) - || 2002 AD70 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99410) - || 2002 AJ80 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99411) - || 2002 AH85 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99412) - || 2002 AB106 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99413) - || 2002 AY109 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99414) - || 2002 AV121 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99415) - || 2002 AD123 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99416) - || 2002 AY128 || 14 januari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (99417) - || 2002 AA141 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99418) - || 2002 AR151 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99419) - || 2002 AO153 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99420) - || 2002 AY158 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99421) - || 2002 AC164 || 13 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99422) - || 2002 AG179 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99423) - || 2002 AV179 || 14 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99424) - || 2002 AU186 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99425) - || 2002 AE190 || 11 januari 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (99426) - || 2002 AX190 || 11 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99427) - || 2002 AB191 || 11 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99428) - || 2002 AO194 || 12 januari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (99429) - || 2002 AG197 || 14 januari 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (99430) - || 2002 BQ1 || 19 januari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (99431) - || 2002 BP13 || 18 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99432) - || 2002 BS15 || 19 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99433) - || 2002 BN16 || 19 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99434) - || 2002 BC17 || 19 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99435) - || 2002 BV18 || 21 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99436) - || 2002 BJ22 || 22 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99437) - || 2002 BS25 || 25 januari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99438) - || 2002 BT25 || 25 januari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99439) - || 2002 CA1 || 2 februari 2002 || Cima Ekar|| Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| (99440) - || 2002 CA2 || 3 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99441) - || 2002 CA6 || 4 februari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (99442) - || 2002 CF8 || 4 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99443) - || 2002 CA14 || 8 februari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (99444) - || 2002 CS17 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99445) - || 2002 CQ22 || 5 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99446) - || 2002 CS24 || 6 februari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (99447) - || 2002 CX25 || 10 februari 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (99448) - || 2002 CF30 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99449) - || 2002 CJ30 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99450) - || 2002 CP34 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99451) - || 2002 CL37 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99452) - || 2002 CM38 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99453) - || 2002 CW42 || 12 februari 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (99454) - || 2002 CZ42 || 12 februari 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (99455) - || 2002 CX55 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99456) - || 2002 CH57 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99457) - || 2002 CS58 || 13 februari 2002 || Nashville || R. Clingan
|-
| (99458) - || 2002 CF59 || 12 februari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (99459) - || 2002 CO62 || 6 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99460) - || 2002 CJ66 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99461) - || 2002 CM66 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99462) - || 2002 CE83 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99463) - || 2002 CR83 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99464) - || 2002 CC91 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99465) - || 2002 CP93 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99466) - || 2002 CN96 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99467) - || 2002 CN102 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99468) - || 2002 CE103 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99469) - || 2002 CB107 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99470) - || 2002 CQ110 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99471) - || 2002 CK112 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99472) - || 2002 CO112 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99473) - || 2002 CP112 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99474) - || 2002 CE114 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99475) - || 2002 CR118 || 13 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99476) - || 2002 CU133 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99477) - || 2002 CG135 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99478) - || 2002 CD137 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99479) - || 2002 CS152 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99480) - || 2002 CE154 || 9 februari 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (99481) - || 2002 CY157 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99482) - || 2002 CP159 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99483) - || 2002 CE166 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99484) - || 2002 CQ169 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99485) - || 2002 CD170 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99486) - || 2002 CJ171 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99487) - || 2002 CR172 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99488) - || 2002 CW172 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99489) - || 2002 CS174 || 8 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99490) - || 2002 CD220 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99491) - || 2002 CN227 || 6 februari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99492) - || 2002 CZ231 || 7 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99493) - || 2002 CR237 || 10 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99494) - || 2002 CH239 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99495) - || 2002 CD240 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99496) - || 2002 CH243 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99497) - || 2002 CX244 || 11 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99498) - || 2002 CQ246 || 14 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99499) - || 2002 CK247 || 15 februari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99500) - || 2002 CQ248 || 14 februari 2002 || Palomar || NEAT|}

Planetoïdenlijsten